Liwadija ist:

 Liwadija, eine Siedlung städtischen Typs  im Stadtkreis Jalta auf der Krim
 Liwadija (Primorje), eine Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje, Russland

 Liwadija-Palast bei Jalta
 Liwadija (Schiff), eine Staatsyacht des Hauses Romanow-Holstein-Gottorp

Siehe auch:
 Livadia (Begriffsklärung)